Epass/E-Pass steht für:

Gebäude-Energiepass, einem Zertifikat, das den Gebäudeenergiebedarf berechnet, siehe Energieausweis
die europäische Betriebserlaubnis (EG-Betriebserlaubnis)

ePass, e-Pass bezeichnet ein maschinenlesbares Reisedokument, mit zusätzlichen elektronischen Sicherheitsmerkmalen (elektronischer Reisepass, vgl. biometrischer Reisepass), in welchem biometrische Daten des Passinhabers gespeichert sind, wie u. a.
 in Deutschland den ab November 2005 eingeführten Reisepass
 in der Schweiz den ab 2006 herausgegebenen Schweizer Pass

Siehe auch:
 EPAS